Bobby Henderson (1910-1969), pianiste de jazz américain.
 Bobby Henderson (1980-), américain,, prophète du pastafarisme.